Emil Rittershaus ist der Name folgender Personen:

* Emil Rittershaus (Dichter) (1834–1897), deutscher Kaufmann und Dichter 
 Emil Rittershaus (Politiker), deutscher Unternehmer und Politiker (DNVP), MdL Preußen